Fanaa
 Unicestwienie (powieść)
 Anihilacja